Jared Spurgeon (né le  à Edmonton, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
 Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2008. Il débute en sa carrière professionnelle en 2010 dans la Ligue américaine de hockey et joue son premier en Ligue nationale de hockey avec le Wild du Minnesota. Il effectue une première saison complète en LNH l'année suivante. Pendant le lock-out de 2012-2013, il joue en LNA avec le SC Langnau Tigers avant de retraverser l'Atlantique pour finir la saison une fois la grève terminée.

Le 3 janvier 2021, Spurgeon est nommée capitaine du Wild du Minnesota après avoir passé 11 saisons au sein de l'équipe et à la suite du départ du précédent capitaine Mikko Koivu

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Chiefs de Spokane || LHOu ||46 ||3 ||9 ||12 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 || Chiefs de Spokane || LHOu ||38 ||4 ||15 ||19 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2007-2008 || Chiefs de Spokane || LHOu ||69 ||12 ||31 ||43 ||19 ||21 ||0 ||5 ||5 ||16
|-
|2008-2009 || Chiefs de Spokane || LHOu ||59 ||10 ||35 ||45 ||37 ||12 ||2 ||3 ||5 ||10
|-  
|2009-2010 || Chiefs de Spokane || LHOu ||54 ||8 ||43 ||51 ||18 ||7 ||0 ||4 ||4 ||2 
|-
|2010-2011 || Aeros de Houston || LAH || 23 || 2 || 7 || 9 || 10 || 23 || 1 || 10 || 11 || 10
|-
|2010-2011 || Wild du Minnesota || LNH || 53 || 4 || 8 || 12 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012 || Wild du Minnesota || LNH || 70|| 3|| 20|| 23|| 6|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2012-2013 || SC Langnau Tigers|| LNA || 12 || 3 || 4 || 7 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013 || Wild du Minnesota || LNH || 39|| 5|| 10|| 15|| 4|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2013-2014 || Wild du Minnesota || LNH || 67 || 5 || 21 || 26 || 16 || 13 || 3 || 3 || 6 || 2
|-
|2014-2015 || Wild du Minnesota || LNH || 66 || 9 || 16 || 25 || 6 || 10 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
|2015-2016 || Wild du Minnesota || LNH || 77 || 11 || 18 || 29 || 14 || 6 || 2 || 3 || 5 || 4
|-
| 2016-2017 || Wild du Minnesota || LNH || 76 || 10 || 28 || 38 || 20 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2017-2018 || Wild du Minnesota || LNH || 61 || 9 || 28 || 37 || 8 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2018-2019 || Wild du Minnesota ||LNH || 82 || 14 || 29 || 43 || 20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Wild du Minnesota || LNH || 62 || 12 || 20 || 32 || 18 ||4 ||2 ||2 ||4 ||4
|-
| 2020-2021 || Wild du Minnesota || LNH || 54 || 7 || 18 || 25 || 6 || 7 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 2021-2022 || Wild du Minnesota || LNH || 65 || 10 || 30 || 40 || 10 || 6 || 0 || 3 || 3 || 4
|-

| 772 || 99 || 246 || 345 || 130 || 61 || 8 || 19 || 27 || 20

Trophées et distinstions

Ligue de hockey de l'Ouest 
2007-2008 : remporte la Coupe Ed-Chynoweth avec les Chiefs de Spokane

Ligue canadienne de hockey 
2007-2008 : remporte la Coupe Memorial avec les Chiefs de Spokane

Notes et références 

Naissance en novembre 1989
Naissance à Edmonton
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur des Chiefs de Spokane
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur du SC Langnau Tigers
Défenseur de hockey sur glace
Champion de la Coupe Memorial